B'z, banda japonesa
.bz, código de Belize na internet
BZ Crucis, estrela

Desambiguações de siglas